Knežak može značiti:

 Knežak, otočić u Jadranu
 Knežak (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija